Escuela Preparatoria Skyline (Skyline High School) puede referirse:
Escuela Preparatoria Skyline (Texas), en Dallas, Texas
Skyline High School (Alabama), en Scottsboro, Alabama
Skyline High School (Arizona), en Mesa, Arizona
Skyline High School (Lemon Grove, California)
Skyline High School (Oakland, California)
Skyline High School (Colorado), en Longmont, Colorado
Skyline High School (Idaho), en Idaho Falls, Idaho
Skyline High School (Kansas), en Pratt, Kansas
Skyline High School (Míchigan), en Ann Arbor, Míchigan
Skyline High School (Misuri), en Urbana, Misuri
Skyline High School (Montana), en Great Falls, Montana
Skyline High School (Oregón), en Oakland, Oregón
Skyline High School (Utah), en Millcreek, Utah
Skyline High School (Virginia), en Front Royal, Virginia
Skyline High School (Washington), en Sammamish, Estado de Washington